Saarikoski est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), activiste et anarchiste finlandais
 (1857-1920), homme politique finlandais
Pentti Saarikoski (1937-1983), poète et écrivain finlandais
Timo Saarikoski (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois